Сантхия — топоним.

 Сантхия — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сантхия — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.